Solvay kan syfta på:

 Solvay S.A. – ett belgiskt företag
 Solvay-processen – en kemisk process för framställning av natriumkarbonat
 Hôtel Solvay – ett stort hus i jugendstil i Bryssel

Personer
 Ernest Solvay (1838–1922), en belgisk kemist, uppfinnare, företagare och filantrop

Geografi

Antarktis 

 Mount Solvay, 
 Solvay Mountains

USA 

 Solvay, New York – en ort i New York, Onondaga County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar